FIPRESCI-díj elnevezéssel több nemzetközi filmes fesztiválon és rendezvényen oszt ki elismerést a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (FIPRESCI). A legfontosabbak:

FIPRESCI-díj (Berlini Nemzetközi Filmfesztivál)
FIPRESCI-díj (cannes-i fesztivál)
FIPRESCI-díj (Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál)
FIPRESCI-díj (Locarnói Nemzetközi Filmfesztivál)
FIPRESCI-díj (Moszkvai Nemzetközi Filmfesztivál)
FIPRESCI-díj (Torontói Nemzetközi Filmfesztivál)
FIPRESCI-díj (Velencei Nemzetközi Filmfesztivál)

Hasonló elnevezéssel
FIPRESCI Nagydíj – a szervezet 1999 óta évente egy alkalommal odaítélt legrangosabb elismerése
Európai kritikusok díja – FIPRESCI-díj – az 1993 és 2009 között kiosztott Európai Filmdíjak egyike